Punta Alta (l'Albagés), muntanya de l'Albagés a la comarca de les Garrigues 
 Punta Alta (Alforja), muntanya entre els municipis d'Alforja i de Riudecols a la comarca del Baix Camp 
 Punta Alta (Alins), muntanya d'Alins a la comarca del Pallars Sobirà 
 Punta Alta (Formentera), a la zona d'es Pujols
 Punta Alta (la Palma d'Ebre), muntanya de la Palma d'Ebre a la comarca de la Ribera d'Ebre
 Punta Alta (Pontils), muntanya de Pontils a la comarca de la Conca de Barberà 
 Punta Alta (Senan), muntanya de Senan a la comarca de la Conca de Barberà 
 Punta Alta del Boter, muntanya de la Morera de Montsant a la comarca del Priorat 
 Punta Alta de Comalesbienes, muntanya de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Serrall de la Punta Alta, serra al municipi de l'Albagés a la comarca de les Garrigues 
 Barranc de Punta Alta, barranc que discorre del tot dins del terme municipal de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)